ODIS
 Odis, un framework de communication
 Observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale voir Odissée